KLF steht als Abkürzung für:

 Kleinflasche und davon abgeleitet der Anschluss bei Gasflaschen für LPG in Deutschland
 Kleinlöschfahrzeug
 Kongenitale Leberfibrose, eine Erbkrankheit
 Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau im Almtal
 Körperliche Leistungsfähigkeit, siehe Ausbildung und Erhalt der individuellen Grundfertigkeiten und der Körperlichen Leistungsfähigkeit
 Kosmic Loader Foundation, früherer Name der Demoszene-Gruppe Kosmic Free Music Foundation

Siehe auch:
 The KLF, britische Musikgruppe

Abkürzung